Бруно Майшхофер (; ,  — , ) — немецкий пианист.

В 1913—1914 гг. учился в Мюнхенской академии музыки, затем участник Первой мировой войны. В 1919 году вернулся в Мюнхенскую академию музыки как педагог-ассистент. С 1926 года преподавал в Базельской консерватории, выступал как солист и, реже, как ансамблист (в том числе вместе с Базельским струнным квартетом Фрица Хирта).

С 1939 г. работал в Штутгарте. В 1942 году был назначен директором Баденской высшей школы музыки в Карлсруэ, но после этого был призван в вермахт в чине капитана. Переписка Майшхофера с женой и сыном, добровольцем вермахта Гунтером Майшхофером (1922—1944), хранится в Штутгартском земельном архиве.

Портрет Майшхофера написал художник .

Примечания

Литература 
 Heinrich Munz. Der Pianist Bruno Maischhofer. Erinnerungen an den Lehrer, Kunstler und Freund. // Badische Heimat, Bd. 56 (1976), S. 207—210.

Пианисты Германии
Академические музыканты Германии